Чемпионат мира по баскетболу 1982 — девятый чемпионат мира по баскетболу среди мужчин. Был проведен в Колумбии, с 15 августа по 28 августа 1982 года. 

Игры предварительных групп прошли в городах Богота («Колисео Кубьерто Эль Кампин»), Медельин («Колисео Кубьерто Иван де Бедоут») и Букараманга («Колисео Кубьерто Висенте Диас Ромеро»). Финалы состоялись в 18-тысячном дворце спорта «Колисео Эль Пуэбло» в Кали, а матчи группы 8—13 мест были сыграны в Кукуте («Колисео Тото Эрнандес»). В церемонии открытия принимал участие недавно избранный президент Колумбии Белисарио Бетанкур.

Предварительные игры принесли сенсации. США проиграли испанцам, а бразильцы, уступив в своей группе кроме СССР, ещё и австралийцам, вообще впервые не попали в полуфинальную часть форума.

Сборная Колумбии не выступала в предварительном раунде и попала сразу в полуфинальный, где также играли шесть сильнейших сборных турнира. Колумбийцы проиграли все 6 матчей, в том числе разгромно уступив Испании (84-137) и СССР (76-143).

Кто станет финалистом, снова решалось в споре сборных США, СССР и Югославии. Чемпионы-1978 на этот раз оказались «третьими лишними», проиграв и американцам, и советской команде.

В финале в очень упорном матче сборная СССР взяла реванш у США за поражение в полуфинальном раунде.

История

Лучшие игроки ЧМ

Команды

Квалификация

Судьи 

  Георгий Авалишвили
  Адольфо Агинага
  Карлос Багуэ
  Генри Бетанкурт
  Альберто Гарсия
  Виктор Эмануэль Гарсия
  Бруно Дуранти
  Коффи Жонас
  Дон Клайн
  Эдди Крауч
  Ло Цзинжун
  Иван Майнини
  Марсьяль Паредес
  Томас Перес
  Нельсон Рамос
  Мэнни Рейносо
  Карлос Харамильо
  Милан Ягода
  Драгаш Якшич

Финал 
Игра за первое место удачнее началась для СССР, которые после первых десяти минут вели 31:20. Американцы предприняли действенные меры. Об этом свидетельствует тот факт, что за полторы минуты до перерыва после точного броска Гленна Риверса они впервые в игре вышли вперёд — 45:44. Итог первого тайма также за ними — 49:47.

Основная часть второй половины встречи прошла, что называется «очко в очко». Наконец, благодаря точным «выстрелам» Станислава Ерёмина и Анатолия Мышкина (31 очко в этом матче), за две минуты до конца СССР смогли оторваться на приличное расстояние — 94:87. На два очка американцев Ерёмин отвечает штрафным — 95:89. Несмотря на тайм-аут, взятый Гомельским, советские баскетболисты еле сдерживают бешеный напор сборной США, которой удаётся дважды удачно атаковать с игры и один раз — со штрафного — 94:95. За девять секунд до сирены был назначен спорный мяч в центре площадки, который выигрывают американцы. К сожалению для них, больше точного броска в игре не последовало.

Таким образом, в драматичной и невероятно сложной борьбе сборная СССР в третий раз стала чемпионом мира. «Золотым» оказался дебют на чемпионатах мира 17-летнего Арвидаса Сабониса.

Первый раунд 
Сборная Колумбии стартовала сразу со второго раунда.

Группа А

Группа B

Группа C

Второй раунд

Группа E (за 8-13-е места) 
Учитывались игры, проведенные на 1-м этапе

Группа F (игры ¼ финала)

Матч за 3-е место

Финальный матч 

 СССР: Станислав Еремин, Андрей Лопатов, Анатолий Мышкин, Сергей Тараканов (все — «ЦСКА»), Александр Белостенный, Владимир Ткаченко (оба — «Строитель», Киев), Сергеюс Йовайша, Вальдемарас Хомичюс, Арвидас Сабонис (все — «Жальгирис», Каунас), Валдис Валтерс («ВЭФ», Рига), Николай Дерюгин («Динамо», Тбилиси), Хейно Энден («Калев»).
Тренеры: Александр Гомельский, Юрий Селихов, Иван Едешко.

Места

Символическая сборная 
  Док Риверс
  Драган Кичанович
  Хуан Антонио Сан Эпифанио
  Владимир Ткаченко
  Анатолий Мышкин

Бомбардиры (среднее количество очков) 
  Вильфредо Руис 24
  Роландо Фрезер 23.7
  Ян Дэвис 23.3
  Ди Дрисса 21.4
  Драган Кичанович 21.1
  Джей Триано 18.5
  Чико Сибилио 17.8
  Хуан Антонио Сан Эпифанио 17.7
  Док Риверс 17
  Дражен Далипагич 16.6

Примечания

Ссылки 
 Девятый ЧМ
 IX Campeonato del Mundo: Colombia 1982

Чемпионаты мира по баскетболу
1982 год в Колумбии
Баскетбол в Колумбии